Ешилькёй — турецкий топоним. Может означать:
 Ешилькёй — район.
  — город в районе Дёртйол в иле Хатай.